Серебрянская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Серебрянская волость (Амурский уезд) - в составе Амурского уезда
 Серебрянская волость — в составе Кунгурского уезда Пермской губернии.
 Серебрянская волость — в составе Тюкалинского уезда Тобольской губернии.